Щекотово или Щёкотово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Щёкотово () — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Щекотово — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Щекотово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Щекотово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Щекотово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Щекотово — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Щекотово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Щекотово — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Щекотово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Щекотово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Щекотово — село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

См. также 
 Щекотова () — деревня в Мозырском районе Гомельской области Белоруссии.
 Щекотск
 Щёкотовская Слободка